En Pologne, Maksymów peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź :
 Maksymów, un village du powiat de Radomsko,
 Maksymów, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki,
 Maksymów, un village du powiat de Wieruszów.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Maksymów, un village du powiat d'Opatów.